Spielhof ist der Ortsname von

 Spielhof (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Spielhof (Murrhardt), Weiler im Stadtteil Kirchenkirnberg von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Spielhof (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Spielhof (Rauhenebrach), Ortsteil der Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Spielhof (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Spielhof, alter Name des Pfarrplatzes in Bozen, Südtirol

Siehe auch:
 Spielhoff